

Architettura 
 Castel Thun – castello situato a Ton (Italia)

Aziende 
 Thun – azienda italiana di oggetti da collezione

Geografia

Francia 
 Thun-l'Évêque – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Thun-Saint-Amand – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Thun-Saint-Martin – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)

Svizzera 
 Lago di Thun – lago nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Thun – città nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Circondario di Thun – circondario con capoluogo Thun
 Distretto di Thun – ex distretto con capoluogo Thun

Persone 
 Sigismondo Alfonso Thun (1621-1677) – vescovo italiano
 Domenico Antonio Thun (1686-1758) – vescovo italiano
 Pietro Vigilio Thun (1724-1800) – vescovo italiano
 Emanuele Maria Thun (1763-1818) – vescovo italiano
 Matteo Thun (1812-1892) – collezionista d'arte italiano
 Inge Thun (1945-2008) – calciatore norvegese
 Matteo Thun (1952) – architetto e designer italiano

Sport 
 Fussballclub Thun 1898 – società di calcio con sede a Thun (Svizzera)
 Thun Tigers – squadra di football americano con sede a Thun (Svizzera)

Storia 
 Thun-Hohenstein (o Thun und Hohenstein) – famiglia nobiliare austriaca

Pagine correlate 
 TUN – pagina di disambiguazione